The Manor – nome con cui è noto il Manor Studio, studio di registrazione a Shipton-on-Cherwell, Oxfordshire
 La fortezza (The Manor) – romanzo di Isaac Bashevis Singer del 1967
 The Manor - film del 2021, diretto da Axelle Carolyn

Pagine correlate 
 Manor